Ильинское сельское поселение — муниципальное образование в Угличском районе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — село Ильинское.

География 
Расположено в юго-западной части района.

История 
Сельское поселение образовано к 1 января 2005 года Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в границах Василёвского, Заозерского, Ильинского и Путчинского сельских округов.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 141 населённый пункт:

Известные уроженцы 
 Воронин, Фёдор Николаевич (1900—1980) — советский военный деятель, генерал-майор (1942). Родился в деревне Васильцево.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Угличского района
Сельские поселения Ярославской области